Liste der Pfarrer an St. Hippolytus (Troisdorf), einer römisch-katholische Pfarrkirche in Troisdorf-Mitte im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis.

Literatur 
 Dieter Kastner (Bearb.): Das Troisdorfer Schöffenbuch. Inventare Nichtstaatlicher Archive 39. Köln 1997.

Einzelnachweise 

!
Troisdorf
Troisdorf
!Troisdorf